Jornal do Pico é um periódico semanário açoriano, publicado na ilha do Pico.

Com redação na vila de São Roque do Pico, constitui-se num veículo de informação tradicional sobre a ilha.

O jornal sai à sexta-feira e tem distribuição nos Açores, continente português, Alemanha, Estados Unidos da América e Canadá.

Ligações externas 
 

Jornais dos Açores
Jornais em língua portuguesa